Jméno a příjmení Jan Káňa  má více známých nositelů:

 Jan Káňa (1990) – český profesionální lední hokejista
 Jan Káňa (1992) – český profesionální lední hokejista